Takuro Yajima (Shiga, 28 de março de 1984) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Yokohama F. Marinos